Степан Петрович Джус (, село Кобыльня, Винницкая область) — украинский художник, Заслуженный художник Украинской ССР (1979). Народный художник Украины (1995). Член Национального союза художников Украины. Работает в области декоративно-монументального искусства.

Биография 

Степан Петрович Джус родился 19 июня 1941 года в селе Кобыльня Липовецкого района Винницкой области. В 1958 окончил школу и поступил в Крымское художественное училище им. Н. С. Самокиша. Высшее образование получал в Харьковском художественно-промышленном институте, который окончил в 1971 году. После окончания института работал в Винницких художественно-производственных мастерских, откуда был переведен в Ялту в 1971 году, где и работает почти 50 лет по сей день. Член НСХ УССР (1976) и СССР.

Произведения 
Произведения: тематические ковры и гобелены — «Рыцарям революции» (1975), «Розы Крыма» (1976), «На мирной земле» (1978); витражи — «Учимся, работаем, отдыхаем» (1973, в клубе Скадовского совхоза), все — в соавторстве с Л. Джус. Гобелены из цикла «Крым. Большая Ялта» («Гурзуф», «Массандра», «Кастрополь», «Ботаническое», «Ялта», "Форос). Среди его произведений — росписи, картины. Произведения хранятся в музеях и частных коллекциях Украины, России, Германии, Австрии, Венгрии, Японии, Канады, США.

Награды 
Заслуженный художник Украинской ССР (1979), Народный художник Украины (1995), Народный художник Автономной Республики Крым (1999). Лауреат премии Автономной Республики Крым за 1998 год в области изобразительного искусства (1999, совместно с Л. Т. Джус). В 2008 году получил Международную премию имени В. Винниченко, а в 2010 году был награждён орденом «За заслуги» III степени. В 2011 году Степану Петровичу было присвоено звание Почетного гражданина города Ялты.

Семья 
 Жена — Людмила Тимофеевна Джус (1944, село Тетюхе, Приморский край, СССР), художник декоративно-монументального искусства. Народный художник Украины. В 1960 году поступила в Крымское художественное училище им. Н. С. Самокиша. В 1965—1970 — студентка Харьковского художественно-промышленного института, отделения монументально-декоративной живописи, преподаватели: проф. Е. Егоров, А. Хмельницький, Б. Колесник. С 1973 года — член Союза художников Украины. В 1990 году присвоено почётное звание «Заслуженный художник УССР». В 1995 году присвоено почётное звание «Народный художник Украины».

 Сын — Тарас Степанович Джус (1975, Ялта) заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины, живописец.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт семьи художников Джус

Родившиеся в Липовецком районе
Народные художники Украины
Художники Украины
Выпускники Крымского художественного училища имени Н. С. Самокиша
Художники Крыма
Почётные граждане Ялты
Лауреаты премии Автономной Республики Крым